La Constitution de la République arabe d'Égypte peut designer :
 la Constitution égyptienne de 1971, en vigueur de 1971 à 2012 ;
 la Constitution égyptienne de 2012, en vigueur de 2012 à 2014 ;
 la Constitution égyptienne de 2014, en vigueur depuis 2014.

Homonymie